О́тто Ге́нрих Ва́рбург (; 8 октября 1883, Фрайбург, Баден — 1 августа 1970, Западный Берлин) — немецкий , доктор и , ученик Эмиля Фишера, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины 1931 года. Один из выдающихся учёных двадцатого века в области цитологии. Сын Эмиля Варбурга.

Член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1956), иностранный член Лондонского королевского общества (1934).

Биография 
По отцовской линии происходил из известной еврейской династии Варбург из Альтоны. Учился в Берлине у выдающегося учёного Эмиля Фишера и в 1906 году защитил докторскую диссертацию по химии. Продолжил обучение у Людольфа фон Крэля в Гейдельберге и в 1911 году заслужил степень доктора медицины.

Между 1908 и 1914 годами работал на морской биологической станции Неаполя (Stazione Zoologica). Дружба с директором этой станции сохранилась у него на всю жизнь. Во время Первой мировой войны, служа на фронте офицером в уланском полку, заслужил орден Железный крест. Варбург был благодарен судьбе за эту возможность увидеть настоящую жизнь вне академии. Ближе к концу войны, когда исход войны был очевиден, Альберт Эйнштейн, друг отца Отто, написал по просьбе друзей письмо Отто, в котором просил его вернуться в академию, так как потерять такой талант в науке было бы трагедией.

Научная работа и Нобелевская премия 
Варбург изучал окислительно-восстановительные процессы в живой клетке. Им разработаны и усовершенствованы многие приборы и инструменты, методы исследования биологических объектов, широко используемые в химии и физиологии. Варбург изучал обмен веществ в клетках опухолей, вопросы фотосинтеза и химии брожения.

В 1920-х годах открыл явления, позже названные в его честь: эффект Варбурга в онкологии и эффект Варбурга в физиологии растений.

За открытие природы и функций «дыхательных ферментов» Варбург был удостоен Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 1931 году.

Раковая гипотеза 

Эта биохимическая гипотеза образования раковой опухоли сейчас считается ошибочной. Варбург утверждал, что этот эффект является первопричиной заболевания. Последующие исследования показали, что раковые клетки могут иметь любой тип энергообеспечения, в том числе и свойственный нормальным клеткам, а эффект считается следствием, а не причиной злокачественной трансформации клеток.

Поздние годы и признание

Медаль Отто Варбурга 
С 8 октября 1963 года, в день 80-летия Варбурга,  присуждает .

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 Варбург (Warburg), Отто // Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия: А — Л. — М.: Прогресс, 1992. — С. 244—247.
 Otto Heinrich Warburg, 1883—1970 // Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 1972, vol. 18, pp. 629—699, plate, by H. A. Krebs 

Почётные граждане Берлина
Отто Генрих
Исследователи фотосинтеза
Члены Леопольдины
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Лауреаты Нобелевской премии из Германии
Похороненные на Далемском кладбище
Почётные члены Общества немецких химиков